Le elezioni presidenziali in Kirghizistan del 2021 si sono tenute il 10 gennaio. Esse hanno visto la vittoria del Primo ministro in carica Sadır Japarov.

Risultati

Collegamenti esterni

2021
Kirghizistan